

Patronyme 

 Bas Heijne (1960-),  auteur, traducteur et présentateur à la télévision néerlandaise.
 Martijn Heijne (1986-), réalisateur néerlandais.

Voir aussi 
 Albert Heijn, chaîne de supermarchés néerlandaise.